Britz peut désigner :

Toponymes 
 Britz est un quartier de Berlin en Allemagne ;
 Britz est une commune du Brandebourg en Allemagne.

Patronymes 
 Barend Britz (1964-2018), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Bernhard Britz (1906-1935), coureur cycliste suédois ;
  (1987-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Charlotte Britz (1958-), femme politique allemande ;
 Chris Britz (1963-), athlète sud-africain ;
  (1927-2000), musicien américain ;
  (1980-), scientifique américain ;
 Friedrich Britze (1870-1956), peintre danois ;
  (1968-), juriste allemand ;
 Gerrie Britz (1978-), joueur sud-africain de rugby à XV, frère de Lodie ;
  (1961-), joueur américain de hockey sur glace ;
  (1943-), golfeur américain ;
 Lodie Britz (1980-), joueur sud-africain de rugby à XV, frère de Gerrie ;
  (1989-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
  (1945-), golfeur sud-africain
 Warren Britz (1973-), joueur sud-africain de rugby à XV.

Homonymie de patronyme